Шереме́тьевский — русская фамилия и топоним. Женская форма:

Персоналии 
 Шереметьевский, Николай Николаевич (1916—2003) — советский учёный в области электромеханики, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

Топоним 
 Шереметьевский — бывший муниципальный округ в Москве, территория которого вошла в район Марьина Роща. Существовал с 1991 по 1995 год.
 Шереметьевский — бывшая территориальная единица с особым статусом города Москвы, существовавшая с 1998 года по 2002 год.
 Шереметьевский — микрорайон города Долгопрудный Московской области.

См. также 
 Шереметьевская
 Шереметевский